Flyggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flyggtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,94 ha)
Flyggtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,19 ha)
Flyggtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn